Universidad de Middlesex puede referirse a:

 la Universidad de Middlesex situada en Massachusetts (Estados Unidos); 
 la Universidad de Middlesex situada en Londres (Reino Unido); o 
 la Universidad de Middlesex situada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).